Километро Куарента и Куатро има више значења:

 Километро Куарента и Куатро, Гасолинера (Течалута де Монтенегро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Километро Куарента и Куатро (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику